Rașca se poate referi la:

 Rașca, Suceava
 Rașca, Vrancea
 Grădina Rașca din București, loc de petrecere din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
 Rascia, regiune medievală care a servit ca principala provincie a Ținutului Sârbesc.